André Leroux peut désigner :

 André Leroux, alias Angelo Tasca, (1892-1960), un homme politique italien ;
 André Leroux (1911-1997), un peintre français, fils d’Auguste Leroux ;
 André Leroux, un réalisateur français de dramatiques télévisées.

Voir aussi 

 Prix André-Leroux est une distinction québécoise de cinéma.